Рамі — рослина родини Кропивові, що використовується як текстильна сировина
 Рамі — поселення в Сирії
 Рамі — ім'я арабського походження

Прізвище 
 Аділь Рамі ( 1985) — французький футболіст мароканського походження, захисник марсельського «Олімпіка» та збірної Франції